

Географія 
 Манзіні (місто) — найбільше місто Свазіленда
 Манзіні (район) — район у Свазіленді

Особистості 
 Карло Антоніо Манзіні (1599-1677/1678) — італійський астроном і математик.
 Майкл Манзіні — південноафриканський футболіст.
 Пьєр Конті-Манзіні (1946-2003) — італійський весляр, чемпіон 1968 і літніх Олімпійських іграх 1972.
 Манзіні (справжнє ім'я Крістофер Хільдгаард) — данський співак.

Див. також 
 Римо-католицька єпархія Манзіні